Западная марка () может означать:
 Вестмарк — гау (партийный округ) и планируемое к созданию рейхсгау (административная единица) в Третьем рейхе (1940—1945)
 Немецкая марка ФРГ — денежная единица западногерманского государства (1948—1990)

См. также 
 Марка (административная единица)